Capela de Nossa Senhora dos Anjos bezeichnet

in Brasilien
 Capela de Nossa Senhora dos Anjos (Mariana), Bundesstaat Minas Gerais

in Portugal
 Capela de Nossa Senhora dos Anjos (Lourinhã)
 Capela de Nossa Senhora dos Anjos (Canhas), Madeira